Залесье — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Паниковская волость».

Расположена на западе района на границе с Эстонией, в 8 км к югу от города Печоры и в 7 км к северу от волостного центра, деревни Паниковичи.

Население 
Численность населения деревни составляет 246 жителей (2000 год).

Достопримечательности  
Церковь Троицы Живоначальной — кирпичная церковь, построенная в 1789-1798 годах. Во время боевых действий в 1919 году церковь пострадала, и в 1922-1923 годах велись восстановительные работы не только за счет средств прихожан, но и на деньги Эстонского правительства, так как в соответствии с Тартуским договором с 1920 по 1944 год селение входило в состав Эстонии. В советский период истории церковь не закрывалась.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района